O evento espada individual masculino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2017 foi disputado nos dias 19 e 22 de julho.

Medalhistas
Na disputada pela medalha de ouro, o italiano Paolo Pizzo derrotou o estônico Nikolai Novosjolov e sagrou-se campeão mundial pela segunda vez. Os medalhistas de bronze foram Richard Schmidt da Alemanha e o húngaro András Rédli, eliminados nas semifinais.

Resultados

Ligações externas
 Resultados do evento no Fencing World Wide

Espada individual masculino